Holzapfel steht für:
 Holzapfel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grafschaft Holzappel
 Holzapfel (Europäischer Wildapfel, Malus sylvestris), mutmaßliche Stammform des Kulturapfels
 Holzapfel, nicht sortenreine Wildlinge des Kulturapfels (Malus domestica)
 Holzapfel, diverse Mostapfel-Sorten
 Sibirischer Holzapfel (Malus ×robusta), natürliche Wildapfel-Arthybride aus Sibirien und Zentralasien
 Indischer Holzapfel (Limonia acidissima), etwa apfelgroße, asiatische Frucht mit einer circa 2–3 Millimeter starken Panzerschale
 Renommierte Buchhandlung Holzapfel in Berlin-Zehlendorf Buchhandlung Holzapfel, mit dem Wahlspruch: „Die Buchhändler sind alle des Teufels, für sie muss es eine eigene Hölle geben.“ (J.W. von Goethe)

Holzapfel ist der Name folgender Orte:
 Holzapfel (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Holzapfel (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzapfel (Gemeinde Lunz), Ortsteil der Gemeinde Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:

 Holzappel
 Jules Holzapffel (1826–1866), französischer Maler
 Holtzapffel